Kattern bezeichnet zwei Orte in Polen:

 zum Ort in Schlesien siehe Święta Katarzyna, Gmina Siechnice, Woiwodschaft Niederschlesien
 zum Ort in Ostpreußen siehe Zatyki (Zalewo)